Вильгельм VIII:
 Вильгельм VIII (ландграф Гессен-Касселя)
 Вильгельм VIII (маркиз Монферратский) См. также 
 Гильом VIII